Luigi Gatti – armonicista e cabarettista italiano
 Luigi Gatti – compositore italiano
 Luigi Gatti – politico italiano
 Luigi Gatti – attore italiano
 Luigi Gatti – arcivescovo
 Luigi Gatti – imprenditore e ristoratore italiano
 Luigi Gatti – sollevatore italiano